Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд  2012 — турнир по хоккею с мячом, который прошел 12—14 октября 2012 года, в шведском городе Эдсбюне.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 12 команд: 9 из Швеции, 2 из России и 1 из Финляндии. Команды были разбиты на две группы.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Матчи по итогам группового раунда

Матчи за занятие более высоких мест

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Женский финал. Как это было (видео)

Кубок мира по хоккею с мячом
2012 год в хоккее с мячом